«José Antonio Suárez» - conjunto del nombre propio compuesto José Antonio y el apellido Suárez - puede referirse a:

Personajes 
 José Antonio Suárez Londoño (1955-), artista colombiano, grabador y dibujante.
 José Antonio Suárez Miranda (1990-), piloto de rally español.